Nouveau Materiaux pour la Flore Atlantique, (abreviado Nouv. Mat. Fl. Atl.), es un libro ilustrado con descripciones botánicas que fue escrito por el naturalista, geólogo y paleontólogo francés, Auguste Nicolas Pomel. Se publicó en 2 volúmenes en los años 1874-1875.

Referencias

Enlaces externos
Descripción en IPNI

Libros de botánica